USS Badger — название нескольких кораблей ВМС США.

 USS Badger (1889) — вспомогательный крейсер, участвовавший в Американо-испанской войне 1898 года.
 USS Badger (DD-126) — эскадренный миноносец типа «Уайкс», вступивший в строй в 1919 году и участвовавший во Второй мировой войне.
 USS Badger (FF-1071) — эскортный миноносец типа «Нокс», вступивший в строй в 1970 году и переклассифицированный в 1975 году во фрегат.

См. также 
 USS George E. Badger (DD-196)
 USS Charles J. Badger (DD-657)